Friday the 13th Part VII: The New Blood, film uit 1988.
 New Blood (2000), actiethrillerfilm.
 New Blood (2005), skateboardfilm.
 New Blood (televisieserie), een Britse televisieserie uit 2016 
 New Blood (Blood, Sweat & Tears), muziekalbum.
 New Blood (Peter Gabriel), muziekalbum uit 2011.
 Trauma Center: New Blood, computerspel uit 2007.